В 1984/85 годах состоялся 30-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получил «Ювентус», победивший в финале «Ливерпуль». Однако результатом финала была ещё и гибель 39 болельщиков в результате Эйзельской трагедии. Английские клубы были исключены из еврокубков на 5 лет, а «Ливерпуль», чьи болельщики отличились на стадионе, был дисквалифицирован на шесть лет.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

См. также 
 Трагедия на «Эйзеле»
 Кубок УЕФА 1984/1985
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1984/1985

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1984/85 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1984/85 на сайте RSSSF

1984
Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году